California National Guard ovvero guardia nazionale della California, parte della Guardia Nazionale degli Stati Uniti.
Carrier to Noise Generator, strumento di test per linee di telecomunicazione.
Compressed Natural Gas ovvero gas naturale compresso in lingua inglese.
Consiglio Nazionale dei Geologi e Geologi Laureati .
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati .